All for Love (single), een single van Bryan Adams uit 1993
All for Love (2005), een film uit Zuid-Korea uit 2005
All for Love (1998), een televisiefilm uit 1998 met Miranda Richardson
All for Love (1971), een film uit Zuid-Korea uit 1971 met Shin Young-kyun
All for Love (toneelstuk), een toneelstuk uit 1677, geschreven door John Dryden
All for Love (roman), een roman uit 1996 van schrijfster Raynetta Mañees
All for Love (televisieserie), Britse televisieserie uit 1982-1983